

Cinema
New Blood – film del 1999 diretto da Michael Hurst

Musica
New Blood – album del 1972 dei Blood, Sweat & Tears 
New Blood – mini-album del 2003 dei D
New Blood – album del 2009 dei The Other
New Blood – album del 2011 di Peter Gabriel

Televisione
New Blood – serie televisiva del 2016